Merindad – suddivisione amministrativa medioevale spagnola di una area di dimensione intermedia fra un comune ed una provincia.

Merindad può riferirsi a diversi comuni spagnoli, tutti della provincia di Burgos:
Merindad de Cuesta-Urria
Merindad de Montija
Merindad de Río Ubierna
Merindad de Sotoscueva
Merindad de Valdeporres
Merindad de Valdivielso